

Biologia i zoologia 
 kanie  Obecnie Haliastur i Milvus umieszczane są w podrodzinie myszołowów (Buteoninae), natomiast Harpagus w monotypowej podrodzinie cykojadów (Harpaginae)
 kania – grzyb z rodziny pieczarkowatych

W Polsce 
 Kanie – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Kanie – część wsi Tokarnia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Kanie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów
 Kanie – gromada

Zobacz też 

 Kania
 Kanie Iławeckie
 Kanie Helenowskie